Nesa steht für
 Nisa (Parther)
 NeSA, die Eisenbahn-Betriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb-mbH; siehe Eisenbahnfreunde Zollernbahn